El nombre Péter Nagy puede referirse a las siguientes personas:

Péter Nagy, halterófilo húngaro;
Péter Nagy, piragüista húngaro;
Peter Nagy, piragüista en eslalon checoslovaco.